LUFS steht als Abkürzung für:

 , ein Dateisystem unter Linux, siehe Filesystem in Userspace#LUFS
  eine in der digitalen Audioproduktion benutzte Einheit für relative Lautheit bezogen auf Vollpegel, die in der EBU-Empfehlung R 128 eingeführt wurde.

Abkürzung